Альбрехт Луитпольд Фердинанд Михаэль (3 мая 1905, Мюнхен — 8 июля 1996, замок Берг) — немецкий аристократ, титулярный герцог Баварии, Франконии и Швабии, пфальграф на Рейне. Глава Баварского королевского дома (1955—1996).

Биография 
Второй сын кронпринца Рупрехта Баварского (1869—1955), от первого брака с герцогиней Марией Габриэллой Баварской (1878—1912). Единственный выживший ребёнок от этого брака. Внук последнего короля Баварии Людвига III, который был свергнут в 1918 году.

После окончания Первой мировой войны король Баварии Людвиг III был низложен, но никто из его семьи не отказался от своих титулов. Родители Альбрехта переехали из Баварии в Австрийский Тироль.

До Второй мировой войны дом Виттельсбахов, к которому принадлежал и принц Альбрехт Баварский, выступали против нацистского режима и отказался присоединиться к нацистской партии. Сам принц Альбрехт, изучавший лесное хозяйство, был не в состоянии завершить свои исследования. В 1940 году Альбрехт взял свою семью в своё поместье Шарвар в Венгрии. В октябре 1944 года после того, как Германия оккупировала Венгрию в марте, Виттельсбахи были арестованы и отправлены в концентрационный лагерь Заксенхаузен в Ораниенбурге. В апреле 1945 года семья была перемещена в концентрационный лагерь Дахау, где была затем освобождена американской армией.

2 августа 1955 года после смерти своего отца Альбрехт стал главой Баварской королевской семьи. Также тогда стал якобитским претендентом на престолы Англии и Шотландии под именем Альбрехт I. В 1959 году герцог Альбрехт Баварский был представлен королю Греции Павлу.

Альбрехт Баварский был страстным охотником, в его коллекции было 3 425 оленьих рогов. Он также являлся автором двух книг о повадках оленей.

Во время посещения Бразилии в 1953 году он увидел Бразильского фила и привез эту породу собак в Европу.

В 1980 году Альбрехт председательствовал на различных церемониях празднования 800-летия дома Виттельсбахов.

8 июля 1996 года 91-летний Альбрехт Баварский скончался в замке Берг в 20 километрах к юго-западу от Мюнхена. Его похоронами руководил архиепископ Мюнхенский.

Брак и дети 
3 сентября 1930 года в Берхтесгадене женился на графине Марии Франциске Юлиане Иоганне Драшкович фон Тракошчане (8 марта 1904 — 10 июня 1969), дочери графа Диониса Марии Драшковича фон Тракошчане и принцессы Юлианы Розы фон Монтенуово.

Супруги имели четырёх детей:

 Принцесса Мария Габриэлла Хосе Антония (род. 1931), жена князя  (1928—2015), от которого имела шесть детей
 Принцесса Мария Шарлотта Юлиана (1931—2018, сестра-близнец Габриэллы), муж — князь Пауль фон Квадт цу унд Выкрадт Изни (1930—2011), у них четверо детей
 Принц Франц (род. 1933), герцог Баварии, женат не был, детей нет
 Принц Макс-Эммануил Людвиг Мария (род. 1937), герцог Баварии. Женат на шведской графине Елизавете Кристине Дуглас (род. 1940), от которой у него пять дочерей
    
21 апреля 1971 года в Мюнхене вторично женился на венгерской графине Марии Кларе Клементине Антонии Стефании Вальдбурге Пауле Кеглевич из Бузина (23 апреля 1921 — 5 октября 1983). Второй брак был бездетным.

Генеалогия

Источники 
 
 

Принцы Баварии
Виттельсбахи
Кавалеры ордена Святого Губерта
Похороненные в Андексском аббатстве